База — посёлок в Вожегодском районе Вологодской области. Административный центр Явенгского сельского поселения. Расположен при впадении Явенги в Кубену.

С точки зрения административно-территориального деления входит в Явенгский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вожеги по автодороге — 18 км. Ближайшие населённые пункты — Новая, Покровское, Пожарище, Пролетарский, Сорогинская.

По переписи 2002 года население — 576 человек (273 мужчины, 303 женщины). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района